Kevin Moreno (Cali, 23 de julio del 2000) es un futbolista colombiano, juega en la posición de defensa central y su equipo actual es el Patriotas Boyacá de la Categoría Primera B de Colombia.

Trayectoria

Deportivo Cali

Es un jugador formado en una de las canteras más importantes de Colombia, logró ser promovido al plantel profesional en el 2018.  debutó el 4 de agosto. Con el conjunto azucarero se estuvo hasta  2021, posteriormente en el 2021 se marchó cedido hasta enero del 2022 para que sumara minutos de juego y experiencia.

Bogotá Fútbol Club
Llega cedido al club capitalino con ánimo de poder conseguir el ascenso ala Primera A.

Deportivo Cali

Al término de su cesión con el club capitalino regresa al conjunto azucarero , a órdenes del nuevo director técnico Mayer Candelo , que hasta el momento lo ha puesto a jugar muy poco , con el nuevo director técnico Jorge Luis Pinto también ha Sido pocas veces convocado.

Patriotas Futbol Club
El 9 de enero del 2023 se confirma que sale cedido al Patriotas Boyacá de la Categoría Primera B

Selección Nacional
Ha sido convocado a la selección Colombia en las categorías menores como la selección vallecaucana de fútbol y selección Colombia sub 17.